Миглакасимахи (, в пер. «Дубовая терраса») — село в Сергокалинском районе, Республика Дагестан. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Миглакасимахинский».

География 
Село расположено в 26 км к юго-западу от районного центра — села Сергокала.

Население

Примечания

Ссылки 
 [mapk38.narod.ru/map2/index18.html Топографические карты K-38-XVIII — 1 : 200 000]
 [mapk38.narod.ru/map1/ik38060.html Топографические карты K-38-60 — 1 : 100 000]

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Населённые пункты Сергокалинского района